Ameba puede hacer referencia a:

Biología 
 Ameba al género Amoeba y otros protozoos ameboides.

Música 
 Ameba una canción de la banda de rock Soda Stereo.

Internet 
 Ameba microblogging y servicio de red social japonesa.